Dissociação pode ser:
 Dissociação (química) - “Dissociação” é o processo em que se dá a separação dos ións da molécula.
 Dissociação (psicologia) - Negação de experiências, sentimentos, sensações e memórias pela mente consciente.
 Dissociação - Quando uma pessoa se afasta de uma religião.

Desambiguação